jedna z metod badań marketingowych
 eksperyment
 Badania eksperymentalne (medycyna)